Piłka nożna plażowa
 Plażowa piłka ręczna
 Siatkówka plażowa